«День рабо́тника нало́говых о́рганов Росси́йской Федера́ции» — профессиональный праздник сотрудников налоговых органов Российской Федерации. Отмечается в России ежегодно, 21 ноября. 

Установлен 11 ноября 2000 года указом Президента Российской Федерации В. Путина № 1868 «О Дне работника налоговых органов Российской Федерации».

Является рабочим днём.

История «Дня работника налоговых органов Российской Федерации» 

«День работника налоговых органов Российской Федерации» был установлен указом Президента Российской Федерации В. Путина № 1868 от 11 ноября 2000 года «О Дне работника налоговых органов Российской Федерации».

Дата для проведения этого праздника была выбрана не случайно. Именно в этот осенний день, 21 ноября 1991 года, указом Президента РСФСР Б. Ельцина № 229 была образована Государственная налоговая служба РСФСР. В 1998 году она преобразуется в Министерство Российской Федерации по налогам и сборам.

20 ноября 2007 года руководитель Управления Федеральной налоговой службы по г. Санкт-Петербургу Л. В. Воробьёва, в своём поздравлении по случаю профессионального праздника — «Дня работника налоговых органов Российской Федерации» сказала следующее:
«Сегодня налоговые органы Российской Федерации являются одной из наиболее эффективных и влиятельных структур государственного управления, надёжной опорой власти, гарантом экономической безопасности. Наше ведомство обеспечивает реализацию экономической и социальной политики, содействует исполнению конституционных прав граждан на образование, медицинское обслуживание, выплату заработной платы, пенсий. В налоговых органах Российской Федерации работают ответственные, высокопрофессиональные, опытные специалисты. От вашего внимания, настойчивости, непримиримости к нарушениям зависят наполнение бюджета страны, предпринимательская активность, инвестиционный климат и стабильность экономики нашей Родины».

Эта цитата наглядно характеризует важную роль работников налоговых органов Российской Федерации.

См. также 
 День работников налоговых органов
 Федеральная налоговая служба Российской Федерации

Примечания 

Праздники 21 ноября
Налоговые органы
Налоговые органы
Налоговые органы
Налогообложение в России